Це перелік усіх комерційних ядерних реакторів у світі, відсортованих за країнами, із робочим статусом. Перелік включає лише цивільні ядерні енеретичні реактори, які використовуються для виробництва електроенергії для енергомережі. Усі комерційні ядерні реактори використовують ядерний поділ. Станом на вересень 2022 року у світі налічується 437 діючих енергетичних реакторів із сумарною електричною потужністю 393 ГВт. Крім того, на стадії будівництва знаходиться 57 реакторів, а заплановано – 102 реактори із сумарною потужністю 58 ГВт і 108 ГВт відповідно, тоді як пропонується ще 325 реакторів. Для неенергетичних реакторів див. . Інформацію про паливні заводи див. у . Якщо не зазначено інше, вся інформація отримана з Інформаційної системи енергетичних реакторів (PRIS) Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ).

У наступних таблицях чиста потужність або еталонна одинична потужність, виражена в мегаватах (МВт), є максимальною вихідною електроенергією за стандартних умов навколишнього середовища після вирахування втрат у системі, включаючи енергетичні трансформатори.

Аргентина

Вірменія

Австрія

Бангладеш

Білорусь

Бельгія

Бразилія

Болгарія

Канада

Китай

Куба

Чехія

Єгипет

Фінляднія

Франція

Німеччина

Гана

Угорщина

Індія

Індонезія

Іран

Італія

Японія

Казахстан

Литва

Мексика

Нідерланди

Північна Корея

Пакистан

Філіпіни

Польща

Румунія

Росія

Словаччина

Словенія

Південна Африка

Південна Корея

Іспанія

Швеція

Швейцарія

Тайвань

Туреччина

Україна

Об'єднані Арабські Емірати

Велика Британія

Сполучені Штати

Узбекистан

Див. також

 
 
 Перелік ядерних електростанцій
 Перелік киплячих реакторів
 Перелік найбільших електростанцій світу
 
 Перелік об'єктів переробки відпрацьованого ядерного палива
 
 Ядерна енергетика за країною

Примітки та посилання

Зовнішні посилання
IAEA list as of 2006
NED Database of Commercial Nuclear Power Reactors
Reactors Database by the World Nuclear Association

Списки:Споруди